Ornith Bollmann (São Bento do Sul, 14 de maio de 1919 — São Bento do Sul, 8 de abril de 1990) foi um empresário e político brasileiro, filiado à ARENA.

Biografia 
Foi prefeito de São Bento do Sul, município do estado de Santa Catarina, de  1970 a 1973.

Ornith Bollmann era filho de Catarina Jung e Carlos Bollmann, mestre carpinteiro e criador de máquinas industriais de grande poder inventivo, além de ter sido o autor da marcha Caçador, composta em homenagem aos atiradores. Era neto de Guilherme Bollmann, que fundou o jornal Volkszeitung e a Farmácia Bollmann que, posteriormente, em 1980, foi incorporada à rede de Farmácias Catarinense.

Ornith Bollmann era casado com Olga Bollmann e foram os progenitores de uma família tradicional da cidade de São Bento do Sul, da qual surgiram diversas figuras importantes no cenário político e empresarial da região. Seu genro, Odenir Osni Weiss, casado com Crista Bollmann Weiss, foi prefeito do município de São Bento do Sul, de 1977 a 1983. De 1993 a 1996, seu filho Frank Bollmann governou a cidade. Seu outro filho, Magno Bollmann, foi prefeito de São Bento do Sul nos mandatos 2009/2012 e 2017/2020.

Homenagens 
 Avenida Prefeito Ornith Bollmann, São Bento do Sul.
 Museu Natural Entomológico Ornith Bollmann, São Bento do Sul.

Naturais de São Bento do Sul
Prefeitos de São Bento do Sul